Eaton (Colorado)
Eaton (Indiana)
Eaton (Ohio)

Desambiguações de topônimos